Michał Butkiewicz (1886–1974) – inżynier, minister komunikacji w kilku rządach II Rzeczypospolitej
 Michał Butkiewicz (ur. 1942) – szermierz, medalista olimpijski
 Michał Butkiewicz (ur. 1968) – przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 2008–2012